Lejon eller lejonet kan syfta på

 Lejon – ett djur
 Lejon (skomärke) – ett skomärke
 Lejon (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Arméns lejon – svenska försvarsmaktens uppvisningsgrupper
 HF Linköpings Lejon – en handbollsklubb i Linköping
 SK Lejon – en ishockeyförening från Skellefteå
 Tre Lejon – en svensk film från 1925

Se även 
 Lejonen
 Lejonet